East Bay ("baia orientale" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
East Bay – parte orientale della San Francisco Bay Area, California
East Bay – township della Contea di Grand Traverse, Michigan